Маслошево је насељено место града Крагујевца у Шумадијском округу. Према попису из 2011. било је 436 становника. Насеље је основано 1677. године. Под њивама се налази 411,95 -{ha}-, воћњацима 116,22 -{ha}-, виноградима 25,54 -{ha}-, ливадама 17,69 -{ha}-, пашњацима 16,91 -{ha}- док остало земљиште заузима 6,9 -{ha}-.

Демографија 
У насељу Маслошево живи 390 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 43,7 година (42,5 код мушкараца и 44,9 код жена). У насељу има 139 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,44.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Крагујевац
Насељена места у Шумадијском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији